Johanna von Frankreich ist der Name folgender Personen:

 Johanna II. (Navarra) (1311–1349), Tochter des französischen Königs Ludwig X.
 Johanna III. (Burgund) (1308–1347), Tochter des französischen Königs Philipp V.
 Johanna von Frankreich (1343–1373), Tochter des französischen Königs Johann II.
 Johanna von Frankreich (1391–1433), Tochter des französischen Königs Karl VI.
 Johanna von Frankreich (1435–1482), Tochter des französischen Königs Karl VI.
 Johanna von Frankreich (1556–1556), Tochter des französischen Königs Heinrich II.
 Jeanne de Valois (1464–1505), Tochter des französischen Königs Ludwig XI.